

Film
The Hard Road – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Myers
The Hard Road – film del 1970 diretto da Gary Graver
The Hard Road – documentario del 2003 diretto da Jamie Paolinetti

Musica 
 The Hard Road – album degli Hilltop Hoods del 2006